Mike Green, Michael Green
 Michael Green – amerykański biolog, profesor
 Michael Green (ur. 1937) – amerykański tenisista
 Michael Green (ur. 1946) – amerykański fizyk, profesor
 Mike Green (ur. 1948) – amerykański polityk, kongresmen z Michigan
 Mike Green (ur. 1951) – amerykański koszykarz
 Mike Green (ur. 1951) – amerykański polityk, kongresmen z Wirginii Zachodniej
 Michael Green (ur. 1954) – barbadoski żeglarz reprezentujący również Saint Lucia, olimpijczyk
 Michael Green (ur. 1963) – brytyjski pływak, olimpijczyk
 Michael Green – amerykański scenarzysta komiksowy i filmowy aktywny od lat 90. XX wieku
 Michael Green (ur. 1970) – jamajski lekkoatleta, biegacz
 Michael Green (ur. 1972) – niemiecki hokeista na trawie, olimpijczyk
 Mike Green (ur. 1979) – kanadyjski hokeista
 Mike Green (ur. 1985) – kanadyjski hokeista
 Mike Green (ur. 1985) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 C. Michael Greene – amerykański przedsiębiorca branży muzycznej, prezes NARAS